Безгачево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Безгачево — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Безгачево — деревня в Верхнекамском районе Кировской области.
 Безгачево — посёлок в Костромском районе Костромской области.
 Безгачево — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Безгачево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.